Westendorf může být:

 Westendorf (okres Augsburg) – obec v Bavorsku
 Westendorf (okres Allgäu) – obec v Bavorsku
 Westendorf (Tyrolsko) – obec v Tyrolsku